Carles Bosch de la Trinxeria (Prats de Molló, 1831 - la Jonquera, 1897), escriptor català.
 Carles Bosch i Arisó (n. Barcelona 1952), periodista i cineasta català.
 Carles Bosch i Garcia (Barcelona, 1919 - Ciutat de Mèxic, 1994) historiador català nacionalitzat mexicà.